Кусама:
 Кусама, Карин (род. 1968) — независимый американский режиссёр.
 Кусама, Яёи (род. 1929) — японская художница.
 Кусама — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан